ESP kan syfta på:

 ESP – ett system i en bil eller annat fordon som bidrar till fordonets stabilitet, väghållning och säkerhet, se Elektronisk stabilitetskontroll
 ESP (gitarrtillverkare) – en japanskt företag som tillverkar gitarrer och basar
 ESP – en tänkt förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena syn, hörsel, smak, beröring och lukt, se Extrasensorisk perception
 ESP – landskod enligt ISO 3166-1 för Spanien
 E.S.P. (Miles Davis-album) – ett musikalbum från 1965
 E.S.P. (Bee Gees album) – ett musikalbum från 1987
 E.S.P. – ett amerikanskt hårdrocksband bildat av Kiss trummis Eric Singer, se Eric Singer Project